Hoskonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1997), joueur finlandais de football
 (né en 1957), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois